Horvátország
Novaki falu Dubrava községben Zágráb megyében
Novaki falu Maruševec községben Varasd megyében
Novaki falu Sopje községben Verőce-Drávamente megyében
Novaki falu Sveta Nedelja községben Zágráb megyében
Novaki Bistranski falu Bistra községben, Zágráb megyében
Novaki Bizovački falu Bizovac községben, Eszék-Baranya megyében
Novaki Lipnički falu Ribnik községben, Károlyváros megyében
Novaki Motovunski falu Karojba községben, Isztria megyében
Novaki Nartski falu Rugvica községben, Zágráb megyében
Novaki Oborovski falu Rugvica községben, Zágráb megyében
Novaki Ozaljski falu Ozaly községben, Károlyváros megyében
Novaki Pazinski falu Cerovlje községben, Isztria megyében
Novaki Petrovinski falu Jasztrebarszka községben, Zágráb megyében
Novaki Ravenski falu Križevac községben, Kapronca-Körös megyében
Novaki Šćitarjevski falu Velika Gorica községben, Zágráb megyében
Mrežnički Novaki falu Duga Resa községben, Károlyváros megyében